Твртко — історичне хорватське ім'я. Відомі носії:
Твртко I — боснійський бан (намісник) з династії Котроманичів у 1353—1366 і 1367—1377 роках;
Твртко II — король Боснії (1404—1409); (1421—1443).
Твртко Яковина ( 1972) — хорватський історик